«Проспе́кт Геро́їв» — проєктована станція Центрально-Заводської лінії Дніпровського метрополітену. Інша проєктна назва станції — «Бульвар Слави».

Розташування 
Станція буде розташовуватися після станції «Площа Перемоги», що теж проєктується, на перехресті проспекту Героїв і бульвару Слави, між мікрорайонами житлового масиву «Перемога» та неподалік від історичної місцевості Лоцманська Кам'янка.

Перспективи 
Передбачається, що після цієї станції, лінія прямуватиме вздовж бульвару Слави до житлових масивів Сокіл та Тополя.

Див. також 
 Список станцій Дніпровського метрополітену

Примітки 

Станції Дніпровського метрополітену, які заплановано або будуються
Транспорт Лоцманської Кам'янки